Гео́ргий Фи́рсов: 
 Фирсов, Георгий Гаврилович (1902—1990) — советский библиотековед, библиофил, преподаватель и филателист.
 Фирсов, Георгий Кириллович (1908—1995) — советский футболист, футбольный и хоккейный тренер.
 Фирсов, Георгий Фролович (1917—1960) — заместитель Главного конструктора НПО Энергомаш.